Лобанов-Ростовский (Лобанова-Ростовская) — фамилия.

 Лоба́новы-Росто́вские — княжеский род, к которому принадлежали следующие лица:

Лобанов-Ростовский 

 
 
 Лобанов-Ростовский, Андрей Анатольевич (1892—1979) — русский офицер, историк, профессор Мичиганского университета.
 Лобанов-Ростовский, Афанасий Васильевич (?—1629) — воевода в Свияжске.
 Лобанов-Ростовский, Василий Михайлович Большой (?—1606) — русский военный деятель, воевода.
 Лобанов-Ростовский, Дмитрий Иванович (1758—1838) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 
 
 Лобанов-Ростовский, Пётр Семёнович (?—1597) — полковой воевода, окольничий и воевода в Новгороде.
 Лобанов-Ростовский, Семён Михайлович (ум. после 1597) — русский военный и государственный деятель, полковой воевода.
 Лобанов-Ростовский, Фёдор Михайлович — при Фёдоре Иоанновиче воевода в Астрахани, Тобольске и на Терках.

